

Чертеж — село в Ужгородському районі Закарпатської області

Чертеж, Чертіж — село в гміні Сянік Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства